Pirapó & Cambará é uma dupla de cantores de música sertaneja do Brasil, formada na cidade de Londrina, Paraná. A dupla é composta por Casimiro Granelli e Valentim Granelli, respectivamente.

Duplas sertanejas